Laconesi – abitanti di Lacona
Laconesi – abitanti di Laconi